Oesterling ist der Familienname folgender Personen: 

 Edwin Werckmeister genannt von Oesterling (1832–1912), preußischer Generalleutnant 
 Ernst Christian von Oesterling (1646–1709), mecklenburgischer Generalmajor und Geheimer Rat
 Joachim Abraham von Oesterling (1724–1783), preußischer Landrat
 Karolin Oesterling (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Samuel von Oesterling (1700–1736), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Österling